Значения аббревиатуры PSP:

 Personal Software Process — индивидуальный процесс разработки.
 PlayStation Portable — портативная игровая консоль от компании Sony.
 Polizeiselbstladepistole () — прототип пистолета Heckler und Koch P7.
 [[префикс программного сегмента|Program Segment Prefix]] — структура данных, которая используется в операционных системах семействах для сохранения состояния компьютерных программ.
 PaintShop Pro — растровый графический редактор, выпускаемый компанией Jasc Software с 1992 года.
 Perforated steel planking''' () — сборно-разборный настил из прфилированных стальных листов с отверстиями облегчения, применяемый для обустройства стоянок для воздушных судов на полевых аэродромах.